Перу принимала участие в летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в пятнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 5 женщин.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Перу  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Перу в 2004 году